John Wall – presbitero inglese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, nato nel 1620
 John Wall – medico inglese, nato nel 1708
 John Wall Callcott – compositore inglese, nato nel 1766
 John William Wall (noto come Sarban) – scrittore inglese, nato nel 1910
 John Wall – cestista statunitense, nato nel 1990